Софиевское побоище — название событий, происходивших на Софийской площади Киева:

 Первое Софийское побоище — массовые беспорядки 28 октября 1990 года, во время которых представители партии Рух, УГКЦ и УАПЦ устроили избиение верующих новосозданной УПЦ.
 Второе Софийское побоище — массовые беспорядки 18 июля 1995 года, во время которых произошла драка представителей неканонической УПЦ КП и УНА-УНСО с одной стороны и сотрудников милиции с другой.

Примечания